Le detentrici del titolo erano Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova hanno sconfitto in finale Kristina Mladenovic e Galina Voskoboeva per 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Jelena Janković /  Hsieh Su-wei (primo turno)

  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale, ritirate)
  Chan Hao-ching /  Liezel Huber (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2014
WTA Tour 2014